Cannonsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cannonsburg (Kentucky)
 Cannonsburg (Michigan)
 Cannonsburg (Mississippi)

Siehe auch:
 Cannonsburgh
 Canonsburg